Колонија Алтамирано има више значења:

 Колонија Алтамирано, Лома Гранде (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Алтамирано (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику